Viadana (Italië), Gemeente in de Italiaanse provincie Mantua
 Viadana (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen
 Viadana (monnik), een Franciscaner monnik